Komsomol'skij rajon 
Komsomol'skij rajon, rajon dell'Oblast' di Ivanovo
Komsomol'skij rajon, rajon del Kraj di Chabarovsk
Komsomol'skij rajon, rajon della repubblica della Ciuvascia
Komsomol'skij rajon, municipal'nyj rajon della città di Togliatti

Pagine correlate 

Komsomol'skij